Hadar je območje ob reki Avaš (Awash) v Etiopiji, v Afarski depresiji. 

Območje je najbolj znano po tem, da so tam odkrili fosilne ostanke avstralopiteka Lucy, tri milijone let starega pripadnika vrste Australopithecus afarensis. Paleoantropologe je vodil Donald Johansen. V bližini so kasneje odkrili še okostje tri leta stare deklice, poimenovali so jo Selam, kar v več etiopskih jezikih pomeni mir. 

Geografija Etiopije